peut faire référence à :

Cinéma 

 Take Me Home, film de Marshall Neilan sorti en 1928 ;
 Take Me Home, film de Sam Jaeger sorti en 2011.

Musique

Album 

 Take Me Home, album de Cher sortie le  ;
 Take Me Home, album des X-Perience sorti en 1997 ;
 Take Me Home, album de Zox sortie en 2003 ;
 Take Me Home, album des Celtic Thunder sorti en 2009 ;
 Take Me Home, album de Sam Clark sortie le  ;
 Take Me Home, album des One Direction sortie le  ;
 Take Me Home, album de Nomfusi sorti en 2012.

Chanson 
 Take Me Home, Country Roads, chanson de John Denver, sortie en avril 1971 ;
 Take Me Home, chanson du film Molly and Lawless John sorti en 1972 ;
 Take Me Home, chanson de Cher sortie le  reprise par Sophie Ellis-Bextor ;
 Take Me Home, chanson de Dramatis sortie en 1981 sur l'album For Future Reference ;
 Take Me Home, chanson de Phil Collins sortie le  ;
 Take Me Home, chanson d'Arthur Korb et Milton Yakus ;
 Take Me Home, chanson des Spice Girls sortie le , sur l'album Say You'll Be There ;
 Take Me Home (Piss Off), chanson de Snuff sortie le , sur l'album Tweet Tweet My Lovely ;
 Take Me Home, chanson de 2-4 Family sortie le , sur l'album Family Business ;
 Take Me Home, chanson de Terror Squad sortie le , sur True Story ;
 Take Me Home, chanson de Liberty X sortie le , sur Being Somebody ;
 Take Me Home, chanson de Peedi Peedi sortie en 2007 ;
 Take Me Home, chanson de Brother Ali sortie le , sur The Undisputed Truth ;
 Take Me Home, chanson de Delta Goodrem, B-side du single In This Life sorti le  ;
 Take Me Home, chanson de Guillemots sortie le , sur Red ;
 Take Me Home, chanson d'After Midnight Project sortie le , sur l'album Let's Build Something to Break ;
 Take Me Home, chanson de Jack Savoretti sortie le , sur l'album Before the Storm ;
 , chanson de Cash Cash featuring  Bebe Rexha sortie le .

 Autres 

 Take Me Home, série télévisée diffusée en 1989 ;
 Take Me Home, journal de Hong Kong ;
 Take Me Home, autobiographie de John Denver, et Take Me Home: The John Denver Story, film basé dessus.

 Voir aussi 

 Take Me Home, Country Roads'', chanson de John Denver

Homonymie de titre